Een verouderde wetenschappelijke naam voor wormsalamanders (Gymnophiona)
 Apoda (geslacht), een geslacht van vlinders